Ладислав Салаи (, род. 18 января 1961) — чехословацкий и словацкий шахматист венгерского происхождения, шахматный композитор, международный мастер, гроссмейстер среди решателей задач и этюдов (2011), гроссмейстер по шахматной композиции (2017).

Сын проблемиста Л. Салаи-старшего (1934—2006).

Чемпион Словакии 1997 г. (разделил в турнире 2—4 места вслед за выступавшим вне конкурса В. А. Роговским, по лучшим дополнительным показателям опередил Я. Плахетку). Серебряный призер чемпионата Словакии 1989 г. Участник дележей призовых мест в чемпионатах Словакии 1996 и 1998 гг. (занимал места вслед за участниками, выступавшими вне конкурса).

В составе сборной Словакии участник шахматной олимпиады 1996 г. и командного чемпионата Европы 1997 г.

Победитель международных турниров в Брно (1995 г.) и Оломоуце (1999 г.).

Активно выступает в командных чемпионатах Чехии и Словакии.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Л. Салаи в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Салаи на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам